Die Abkürzung CEDAW steht für:

 Committee on the Elimination of Discrimination against Women (UN-Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau)
 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women  (UN-Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau)

CEDAW